Музей денег — музей в следующих городах:
 Музей денег (Атланта)
 Музей денег Банка Литвы (Вильнюс и Каунас)
 Музей денег (Благовещенск)
 Музей денег Грузии
 Музей денег (Каменец-Подольский)
 Музей денег (Мапуту)
 Музей денег (Минск)
 Музей денег (Москва)
 Музей денег (Оттава) (с 2017 года — Музей Банка Канады)
 Музей денег Банка Японии (Токио)
 Музей денег (Тунис)
 Музей денег (Уиллстон)
 Музей денег (Утрехт)
 Музей денег Центрального банка Черногории (Цетине)
 Музей денег (Цюрих)
 Музей денег (Эдинбург)